Barcial puede hacer referencia a:
 Barcial (Salamanca), localidad del municipio de San Pedro de Rozados, provincia de Salamanca;
 Barcial de la Loma, municipio de la provincia de Valladolid;
 Barcial del Barco, municipio de la provincia de Zamora.

 Barcial (ganadería), ganadería de toros de lidia.